FFU bezeichnet:
 Fan-Filter-Unit, Lüfter-Filter-Modul für einen Reinraum, Geräteeinhausung etc.
 Federazija Futbolu Ukrajiny, der Fußballverband der Ukraine
 Femur-Fibula-Ulna-Syndrom, eine meist asymmetrisch auftretende Kombination aus Defekten langer Röhrenknochen
 FFU-Kunstholz, im Eisenbahn-Schwellebau benutztes, faserverstärktes, geschäumtes Urethan
 Focus-forming unit, die Mindestmenge an Erregern, die zuverlässig eine Erkrankung auslöst
 Forschungszentrum für Umweltpolitik an der Freien Universität Berlin
 Bahnhof Fulda (DS100-Code)

FF:U bezeichnet: 
 Final Fantasy Unlimited, eine Animeserie, basierend auf dem Computer-Rollenspiel Final Fantasy von Square Enix

FFU